Енанціорнісові (Enantiornithes; з ) — підклас викопних примітивних мезозойських птахів, які жили близько 140 до 65 мільйонів років тому. Більшість з них мали ще примітивні ознаки, такі як зубчасті щелепи і кігті на передніх лапах. Описано більш ніж 40 родів, багато з них відомі тільки по викопних кістках. Не досягали великих розмірів, рекордний розмах крил з відомих родів мав, ймовірно, Avisaurus — 1,2 метра. Всі енанціорнісові птахи вимерли разом з динозаврами в кінці крейдяного періоду.

Класифікація 
 Примітивні Enantiornithes
 †Brevirostruavis macrohyoideus Li, Wang, Stidham, Zhou & Clarke, 2021
 †Cerebavis cenomanica Kurochkin et al. 2006
 †Dalingheornis liweii Zhang et al. 2006
 †Dunhuangia cuii Wang et al. 2015
 †Elsornis keni Chiappe et al. 2007
 †Elektorornis Xing et al., 2019
 †Falcatakely O'Connor et al., 2020
 †Fortunguavis xiaotaizicus Wang, O'Connor & Zhou 2014
 †Holbotia ponomarenkoi Zelenkov & Averianov 2015
 †Houornis caudatus (Hou 1997) Wang & Liu 2015
 †Laevisoolithus sochavai Mikhailov 1991
 †Mirusavis parvus Wang et al., 2020
 †Paraprotopteryx gracilis Zheng, Zhang & Hou 2007
 †Parvavis chuxiongensis Wang, Zhou & Xu 2014
 †Pterygornis dapingfangensis Wang, Hu & Li 2015
 †Subtiliolithus microtuberculatus Mikhailov 1991 
 †Xiangornis shenmi Hu et al. 2012
 †Yuanjiawaornis viriosus Hu et al. 2015
 †Kurzholiidae Nesov 1992
 †Kuszholia mengi Nesov 1992
 †Iberomesornithiformes Sanz & Bonaparte 1992
 †Iberomesornithidae Sanz & Bonaparte 1992
 †Iberomesornis romerali Sanz & Bonaparte 1992
 †Liaoningornithiformes Hou 1997
 †Liaoningornithidae Hou 1997
 †Liaoningornis longidigitris Hou 1997
 примітивні Euenantiornithes
 †Catenoleimus anachoretus Panteleyev 1999
 †Cratoavis cearensis Carvalho et al. 2015
 †Elbretornis bonapartei Walker & Dyke 2009
 †Eoalulavis hoyasi Sanz et al. 1996
 †Eocathayornis walkeri Zhou 2002
 †Flexomornis howei Tykoski & Fiorillo 2010
 †Grabauornis lingyuanensis Dalsatt, Erickson & Zhou 2014
 †Huoshanornis huji  Wang et al. 2010
 †Largirostrornis sexdentoris Hou 1997
 †Lectavis bretincola Chiappe 1993
 †Liaoxiornis delicatus Hou & Chen 1999
 †Martinavis Walker, Buffetaut & Dyke 2007
 †M. cruzyensis Walker, Buffetaut & Dyke 2007
 †M. vincei Walker, Buffetaut & Dyke 2007
 †M. minor Walker & Dyke 2009
 †M. saltariensis Walker & Dyke 2009
 †M. whetstonei Walker & Dyke 2009
 †Yungavolucris brevipedalis Chiappe 1993
 †Pengornithidae Wang et al. 2014
 †Eopengornis martini Wang et al. 2014
 †Pengornis houi Zhou, Clarke & Zhang 2008
 †Parapengornis eurycaudatus Hu, O'Connor & Zhou 2015
 †Protopterygiformes Zhou & Zhang 2006
 †Protopterygidae Zhou & Zhang 2006
 †Jibeinia luanhera Hou 2000
 †Protopteryx fengningensis Zhang & Zhou 2000
 †Hebeiornis fengningensis Yan 1999
 †Eoenantiornithiformes Hou et al. 1999
 †Eoenantiornithidae Hou et al. 1999
 †Dapingfangornis sentisorhinus Li et al. 2006
 †Eoenantiornis buhleri Hou et al. 1999
 †Bohaiornithidae Wang et al. 2014
 †Sulcavis geeorum O'Connor et al. 2013
 †Shenqiornis mengi Wang et al. 2010
 †Zhouornis hani Zhang et al. 2013
 †Longusunguis kurochkini Wang et al. 2014
 †Bohaiornis guoi Hu et al. 2011
 †Parabohaiornis martini Wang et al. 2014
 †Longipterygiformes Zhang et al. 2001
 †Longipterygidae Zhang et al. 2001
 †Boluochia zhengi Zhou 1995
 †Camptodontus yangi
 †Longipteryx chaoyangensis Zhang et al. 2001
 †Longirostravis hani Hou et al. 2004
 †Otogornis genghisi Hou 1994
 †Rapaxavis pani Morschhauser et al. 2009
 †Shanweiniao cooperorum O'Connor et al. 2009
 †Shengjingornis yangi Li et al. 2012
 †Cathayornithiformes Zhou, Jin & Zhang 1992
 †Alethoalaornithidae Li et al. 2007
 †Alethoalaornis agitornis Li et al. 2007
 †Concornithidae Kuročkin 1996
 †Concornis lacustris Sanz & Buscalioni 1992
 †Qiliania graffini Ji et al. 2011
 †Noguerornis gonzalezi Lasaca-Ruiz 1989
 †Cathayornithidae Zhou, Jin & Zhang 1992
 †Gracilornis jiufotangensis Li & Hou 2011
 †Longchengornis sanyanensis Hou 1997
 †Sinornis santensis Sereno & Rao 1992
 †Cathayornis Zhou, Jin & Zhang 1992
 †C. aberransis Hou et al. 2002
 †C. yandica Zhou, Jin & Zhang 1992
 †C. chabuensis Li et al. 2008
 †Enantiornithiformes Chiappe 1992 non Walker 1981, Martin 1983
 †Avisauridae Brett-Surman & Paul 1985
 †Cuspirostrisornis houi Hou 1997
 †Avisaurus Brett-Surman & Paul 1985
 †A. archibaldi Brett-Surman & Paul 1985
 †A. gloriae Varricchio & Chiappe 1995
 †Bauxitornis mindszentyae Dyke & Ősi 2010
 †Enantiophoenix electrophyla Cau & Arduini 2008
 †Halimornis thompsonae Chiappe, Lamb & Ericson 2002
 †Intiornis inexpectatus Novas, Agnolin & Scaferla 2011
 †Mystiornis cyrili Kuročkin et al. 2011
 †Neuquenornis volans Chiappe & Calvo 1994
 †Soroavisaurus australis Chiappe 1993
 †Gobipterygidae Elzanowski 1974
 †Gobipipus reshetovi Kuročkin, Chatterjee & Mikhailov 2013
 †Gobipteryx minuta Elzanowski 1974
 †Vescornis hebeiensis Zhang, Ericson & Zhou 2004
 †Enantiornithidae Walker 1981
 †Enantiornis leali Walker 1981
 †Gurilynia nessovi Kuročkin 1999
 †Wyleyia valdensis Harrison & Walker 1973
 †Nanantius Molnar 1986
 †N. eos Molnar 1986
 †N. valifanovi Kuročkin 1996
 †Alexornithidae Brodkorb 1976
 †Abavornis bonaparti Panteleyev 1998
 †Alexornis antecedens Brodkorb 1976
 †Explorornis Panteleyev 1998
 †E. walkeri (Nesov & Panteleyev 1993) Panteleyev 1998
 †E. nessovi Panteleyev 1998
 †Incolornis Panteleyev 1998
 †I. martini (Nesov & Panteleyev 1993) Panteleyev 1998
 †I. silvae Panteleyev 1998
 †Kizylkumavis cretacea Nesov 1984
 †Lenesornis maltschevskyi (Nesov 1986) Kuročkin 1996
 †Sazavis prisca Nesov & Jarkov 1989
 †Zhyraornis Nesov 1984
 †Z. kashkarovi Nesov 1984
 †Z. logunovi Nesov 1992

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки

Посилання 
 Hope, S. (2002): The Mesozoic record of Neornithes (modern birds). In: Chiappe, L.M. and Witmer, L.M. (eds.): Mesozoic Birds: Above the Heads of Dinosaurs: 339-388. University of California Press, Berkeley. ISBN 0520200942
 Feduccia, A. (1996): The Origin and Evolution of Birds. Yale University Press, New Haven. ISBN 0-300-06460-8
 

Викопні птахи
Енанціорнісові
Підкласи хордових